Arena Football League — liga de futebol americano de arena dos Estados Unidos
Australian Football League — liga de futebol australiano da Austrália
American Football League — antiga liga de futebol americano dos Estados Unidos

Desambiguações de siglas